Локомотивите серия 92 (The British Rail Class 92, в SNCF – CC 92000) са специално проектирани за превози през тунела под Ламанша между Великобритания и Франция. Използвани са също и за извозване на товарни влакове. Имат възможност да работят на две напрежения – на променлив – 25 kV 50 Hz от контактната мрежа и на 750 V, захранван от трета релса. Построени са 46 единици от „Asea Brown Boveri“ и „Brush Traction“ през периода 1994 – 96 г. Локомотивът има възможност за реостатно и регенеративно спиране, в допълнение към стандартната въздушна спирачка „Уестингхаус“. За да се намали възможността от техническа повреда в тунела под Ламанша, повечето от електрическите системи са дублирани, а локомотивите имат възможност за работа в система „много единици“. Всички локомотиви освен номер са носели и имена на европейски композитори и писатели.

След приватизацията на „British Rail“ собствеността на локомотивите е разделена между „EWS“ (през 2007 г. закупена от „DB Cargo UK“), „European Passenger Services“ („EPS“)(по-късно „Eurostar“ (UK) и SNCF (френските национални железници). През 2000 г. локомотивите, собственост на „Eurostar“ (UK) са закупени от компанията „Groupe Eurotunnel SE“, управляваща и оперираща тунелът под Ламанш за нейното подразделение за товарни превози – „Europorte Channel SE“. Същата компания закупува и локомотивите на SNCF (националните железници на Франция), с които общият им брой става 16. Така операторите на тези локомотиви остават „GB Railfreight“ (собственост на „Europorte“ – дъщерна на „Groupe Eurotunnel“) и „DB Cargo UK“. Впоследствие част от локомотивите, собственост на „DB Cargo UK“ са пренасочени към дъщерните дружества на компанията в Румъния и България.

От 2017 г. на локомотивите, експлоатирани в България е дадена серия 88.000.

От края на 2019 г. имат договор с НКЖИ за някои влакове с хопери.

Експлоатационни данни за локомотивите серия 92.000

Бележки

Външни препратки 
 www.semgonline.com 

Локомотиви
Локомотиви в Ди Би Карго България
Железопътен транспорт във Франция
Железопътен транспорт във Великобритания